Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2014 je petnajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 9. marcem 2014 v dvorani Ergo Arena v Sopotu, Poljska. Udeležilo se ga je 538 atletov iz 134-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2014
2014 v športu
Športne prireditve na Poljskem
Sopot